Hoskins est un nom propre anglais notamment porté par :

Patronyme 

 Albert Hoskins, joueur de tennis américain ;
  (1926-1998), braqueur américain ;
 Bob Hoskins (1942-2014), acteur et producteur britannique ;
 John Hoskins (1589 ou 1590-1664, peintre miniaturiste anglais ;
 John Hoskins (1898-1964), aviateur et vice-amiral de la marine des États-Unis ;
 Melissa Hoskins (1991- ), coureuse cycliste australienne ;
 Reginald Hoskins (1871-1942), officier supérieur de l’armée britannique ;
 Rhys Hoskins (1993-), joueur de baseball américain ;
 Will Hoskins (1986- ), footballeur anglais.

Prénom 
Hoskins est un prénom masculin notamment porté par :
 Hoskins Sotutu (1998-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Personnage de fiction 
 Vic Hoskins, personnage de fiction de la franchise de Jurassic Park.

Zoologie 
 Chevêchette de Hoskins (Glaucidium hoskinsii), espèce d'oiseaux de la famille des Strigidae.

Médecine 
 Effet Hoskins, en immunologie.

Patronyme anglais